Ernst von Dechen ist der Name folgender Personen:

* Ernst Heinrich von Dechen (1800–1889), deutscher Geologe, Bergbaukundler und Hochschullehrer
 Ernst Heinrich Theodor von Dechen (1794–1860), deutscher Generalmajor, siehe Theodor von Dechen